Мо́тко — топоним:
 Мотко (посёлок) — посёлок в Муезерском районе Республики Карелия.
 Мотко (станция) — населённый пункт в Муезерском районе Республики Карелия.
 Мотко — остановочный пункт и бывшая станция в Муезерском районе Республики Карелия.
 Мотко (приток Суны) — река в Республике Карелия.
 Мотко — озеро в Муезерском районе Республики Карелия.